O Campeonato Norueguês de Handebol Masculino, ou Postenligaen é a maior competição de handebol da Noruega. O campeonato é realizado anualmente sob a forma de pontos corridos contando com catorze clubes.

Clubes da edição 2014-2015 

ØIF Arendal
Bodø HK	
Bækkelagets Oslo
 Drammen HK
 Elverum Handball
 Fyllingen Håndball

 Halden HK
 Haslum HK
 IL Runar
 Lillestrøm TH	
 Nøtterøy Tonsberg
 Stord HB

Campeões

Títulos

Ligações Externas

 Site oficial da liga

Handebol da Noruega
N